Un MUD (/mʌd/; originalment multi-user dungeon, amb variants més tardanes com multi-dimensió d'usuari i multi-àmbit d'usuari)  és un món virtual multijugador a temps real. Els MUDs combinen elements dels jocs de rol, hack and slash, jugador versus jugador, ficció interactiva i xat en línia. Els jugadors poden llegir o veure descripcions d'habitacions, objectes, altres jugadors i les accions que es desenvolupen al món virtual. Les jugadores típicament interaccionen entre elles i el món escrivint ordres que s'assimilen al llenguatge natural.

Els MUD tradicionals implementen un videojoc de rol ambientat en un món de fantasia poblat de races i monstres ficticis, on els jugadors que trien classes per adquirir habilitats o poders específics. L’objectiu d’aquest tipus de joc és matar monstres, explorar un món fantàstic, completar missions, aventurar-se, crear una història de rol i desenvolupar un personatge creat. Molts MUD es van formar sobre la base de les regles de la sèrie de jocs Dungeons & Dragons .

Els escenaris de fantasia són habituals als MUD, mentre que molts altres tenen configuracions de ciència-ficció o es basen en llibres populars, pel·lícules, animacions, períodes d’història, mons poblats d’animals antropomorfs, etc. No tots els MUD són jocs; alguns estan dissenyats amb finalitats educatives, mentre que altres són entorns purament de xat, i la naturalesa flexible de molts servidors MUD condueix al seu ús ocasional en àrees que van des de la investigació informàtica o la geoinformàtica fins a la informàtica mèdica, inclús la química analítica. Els MUD han atret l'interès del acadèmics de molts camps, incloses les comunicacions, la sociologia, el dret i l' economia.Al mateix temps, hi havia interès de l'exèrcit dels Estats Units a utilitzar-les per a teleconferències.

La majoria dels MUD es fan com a aficions i són lliures de jugar; alguns poden acceptar donacions o permetre als jugadors comprar articles virtuals, mentre que altres cobren una quota de subscripció mensual. Es pot accedir als MUD mitjançant clients telnet estàndard o clients MUD especialitzats dissenyats per millorar l'experiència de l’usuari. Nombrosos jocs apareixen a diversos portals web, com ara The Mud Connector .

La història dels jocs de rol massius en línia multijugador (MMORPG) moderns com EverQuest i Ultima Online, i gèneres relacionats amb el món virtual, com ara els mons virtuals socials exemplificats per Second Life, es remunta directament al gènere MUD. De fet, abans de la invenció del terme MMORPG, els jocs d'aquest estil es deien simplement MUD gràfics. Diversos influents dissenyadors de MMORPG van començar com a desenvolupadors i / o jugadors de MUD  (com Raph Koster, Brad McQuaid, Matt Firor i Brian Green  ) o van estar involucrats en els primers MUD (com Mark Jacobs i J. Todd Coleman ).

Història

Orígens 
Colossal Cave Adventure, creat el 1975 per Will Crowther en un ordinador DEC PDP-10, va ser el primer joc d’aventures àmpliament utilitzat. El joc va ser ampliat significativament el 1976 per Don Woods. També anomenat Adventure, contenia moltes funcions i referències de D&D, incloent un mestre de masmorra controlat per ordinador.

A partir de 1975 es van crear nombrosos rastrejadors de calabossos al sistema PLATO de la Universitat d'Illinois i d'altres universitats americanes que van utilitzar PLATO. Entre ells hi havia " pedit5 ", "oubliette", " moria ", "avathar", "krozair", "dungeon", " dnd ", "crypt" i "drygulch". El 1978–79, aquests jocs estaven molt utilitzats en diversos sistemes PLATO i presentaven un notable augment de la sofisticació en termes de gràfics en 3D, narració d’històries, participació dels usuaris, joc en equip i profunditat d’objectes i monstres a les masmorres.

Inspirat en Adventure, un grup d’estudiants del MIT a l'estiu de 1977 van escriure un joc per al miniordinador PDP-10; anomenat Zork, es va fer força popular a ARPANET. Zork va ser portat, sota el nom de fitxer DUNGEN ("masmorra"), a FORTRAN per un programador que treballava a DEC el 1978.

El 1978 Roy Trubshaw, estudiant de la Universitat d'Essex al Regne Unit, va començar a treballar en un joc d'aventura multiusuari en el llenguatge assemblador MACRO-10 per a un PDP-10 de DEC. Va anomenar el joc MUD ( Multi-User Dungeon ), en homenatge a la variant Dungeon de Zork, a la qual Trubshaw havia gaudit molt jugant. Trubshaw va convertir MUD a BCPL (l'antecessor de C ), abans de lliurar el desenvolupament a Richard Bartle, company d'estudis de la Universitat d'Essex, el 1980. El joc girava al voltant de guanyar punts fins que es va aconseguir el rang de Mag, donant al personatge immortalitat i poders especials sobre els mortals.

Accés més ampli i derivats inicials 
MUD, més conegut com a Essex MUD i MUD1 els darrers anys, va funcionar a la xarxa de la Universitat d'Essex i es va fer més accessible quan es va configurar un compte de convidat que permetia als usuaris de JANET (una xarxa informàtica acadèmica X.25 britànica) connectar-se els caps de setmana i entre les 2 de la matinada i les 8 del matí els dies laborables. Es va convertir en el primer joc de rol multijugador en línia d'Internet el 1980, quan la universitat va connectar la seva xarxa interna a ARPANet.

El joc MUD original es va tancar a finals de 1987, segons la presència de CompuServe, a qui Richard Bartle havia llicenciat el joc. Això va deixar MIST, un derivat de MUD1 amb un joc similar, com l'únic MUD que queda a la xarxa de la Universitat d'Essex, convertint-se en un dels primers del seu tipus a assolir una àmplia popularitat. MIST va funcionar fins que la màquina que l’allotjava, un PDP-10, va ser substituïda a principis de 1991.

El 1985 es va originar una sèrie de projectes inspirats en el MUD original. Aquests van incloure Gods de Ben Laurie, un clon de MUD1 que va incloure la creació en línia en el seu final, i que es va convertir en un MUD comercial el 1988;  i MirrorWorld, un MUD tolkienesc iniciat per Pip Cordrey que va reunir algunes persones en un BBS que va córrer per crear un clon MUD1 que funcionaria en un ordinador domèstic.

Neil Newell, un àvid jugador de MUD1, va començar a programar el seu propi MUD anomenat SHADES durant el Nadal de 1985, perquè MUD1 estava tancat durant les vacances. Començant com un hobby, SHADES es va fer accessible al Regne Unit com a MUD comercial a través de les xarxes Prestel i Micronet de British Telecom. Un escàndol a SHADES va provocar el tancament de Micronet, tal com es descriu a les memòries en xarxa d' Indra Sinha, The Cybergypsies .

Al mateix temps, Compunet va iniciar un projecte anomenat Multi-User Galaxy Game com una alternativa de ciència-ficció a MUD1, una còpia de la qual estaven executant al seu sistema en aquell moment. Quan un dels dos programadors va deixar CompuNet, el programador restant, Alan Lenton, va decidir reescriure el joc des de zero i el va anomenar Federació II (en aquell moment no existia cap Federació I ). El MUD es va llançar oficialment el 1989. Federació II va ser posteriorment recollida per AOL, on es va conèixer simplement com Federació: Fantasia espacial per a adults . Més tard, la federació va deixar AOL per funcionar tot sol després que AOL comencés a oferir un servei il·limitat.

Altres primers jocs semblants a MUD 
El 1978, aproximadament al mateix temps, Roy Trubshaw va escriure MUD, Alan E. Klietz va escriure un joc anomenat Scepter (Scepter of Goth), i més tard es va anomenar Milieu utilitzant Multi- Pascal en un mainframe de la sèrie CDC Cyber 6600 que va ser operat per Minnesota Educational Computing. Consorci . Klietz va portar Milieu a un IBM XT el 1983, anomenant el nou port Scepter of Goth . Sceptre admetia de 10 a 16 usuaris simultanis, normalment connectant-se per mòdem. Va ser el primer MUD comercial;  franquícies es van vendre a diverses ubicacions. Scepter va ser propietat i administració de GamBit (de Minneapolis, Minnesota ), fundada per Bob Alberti. Els actius de GamBit es van vendre posteriorment a Interplay Productions . 

El 1984, Mark Jacobs va crear i desplegar un lloc de jocs comercials, Gamers World. El lloc incloïa dos jocs codificats i dissenyats per Jacobs, un MUD anomenat Aradath (que més tard es va canviar el nom, es va actualitzar i va ser portat a GEnie com a Dragon’s Gate ) i un joc de ciència-ficció 4X anomenat Galaxy, que també va ser portat a GEnie. En el moment més àlgid, el lloc tenia uns 100 subscriptors mensuals tant a Aradath com a Galaxy . GEnie va ser tancat a finals de la dècada de 1990, tot i que Dragon's Gate va ser portat posteriorment a AOL abans que finalment es llancés tot sol. Dragon's Gate es va tancar el 10 de febrer de 2007.

L'estiu del 1980, els companys de la Universitat de Virgínia, John Taylor i Kelton Flinn, van escriure Dungeons of Kesmai, un joc de sis jugadors inspirat en Dungeons & Dragons que utilitzava gràfics ASCII roguelike. Van fundar l'empresa Kesmai el 1982 i el 1985 es va llançar a CompuServe una versió millorada de Dungeons of Kesmai, Illa de Kesmai . Més tard, el seu descendent gràfic 2-D Legends of Kesmai es va llançar a AOL el 1996. Els jocs es van retirar comercialment el 2000.

La popularitat dels MUD de la tradició de la Universitat d'Essex va augmentar als Estats Units a finals de la dècada de 1980, quan els ordinadors personals assequibles amb mòdems de 300 a 2400 bits / s van permetre als jugadors de rol iniciar sessió en BBS de diverses línies i proveïdors de serveis en línia com CompuServe . Durant aquest temps de vegades es deia que MUD significa "Multi Undergraduate Destroyer" per la seva popularitat entre els estudiants universitaris i la quantitat de temps dedicat a ells.

Avalon: The Legend Lives va ser publicat per Yehuda Simmons el 1989. Va ser el primer món de jocs persistent d’aquest tipus sense els restabliments horaris tradicionals  i els sistemes de progressió de resolució de trencaclosques basats en punts. Avalon va introduir l'equilibri i l'equilibri (temps de reutilització), el combat basat en habilitats entre jugadors i conceptes, com ara governs dirigits per jugadors i allotjament per a jugadors.

Variants populars

AberMUD 
La primera base de codis MUD popular va ser AberMUD, escrita el 1987 per Alan Cox, que porta el nom de la Universitat de Gal·les, Aberystwyth. Alan Cox havia interpretat el MUD original de la Universitat d'Essex, i el joc el va influir molt. AberMUD es va escriure inicialment en B per a un mainframe Honeywell L66 sota GCOS3 / TSS. A finals de 1988 va ser portat a C, cosa que li va permetre estendre's ràpidament a moltes plataformes Unix quan es va llançar el 1989. La popularitat d'AberMUD va donar lloc a diverses obres inspirades, les més notables de les quals van ser TinyMUD, LPMud i DikuMUD. [43]

TinyMUD 
Monster va ser un joc d'aventura multiusuari creat per Richard Skrenta per al VAX i escrit en VMS Pascal. Es va publicar públicament el novembre de 1988. Monster es basava en disc i les modificacions del joc eren immediates. Monster va ser pioner en l'enfocament de permetre als jugadors construir el món del joc, establir nous trencaclosques o crear masmorres perquè altres jugadors les poguessin explorar. Monster, que comprenia aproximadament 60.000 línies de codi, tenia moltes funcions que semblaven estar dissenyades per permetre que Colossal Cave Adventure hi treballés. Tot i que mai no hi va haver molts servidors Monster accessibles a la xarxa, va inspirar James Aspnes a crear una versió despullada de Monster, que va anomenar TinyMUD.

TinyMUD, escrit en Do i publicat a finals del 1989, va generar diversos descendents, inclosos TinyMUCK i TinyMUSH. La versió 2 de TinyMUCK contenia un llenguatge de programació complet anomenat MUF (Multi-User Forth ), mentre que MUSH va ampliar la interfície d'ordres. Per distanciar-se dels MUD tradicionals orientats al combat, es va dir que la "D" de TinyMUD significava "Domini" o "Dimensió" de diversos usuaris; això, juntament amb l'eventual popularitat d'altres sigles diferents de MUD (com ara MUCK, MUSH, MUSE, etc.) per a aquest tipus de servidor, va conduir a l'adopció eventual del terme MU * per referir-se a la família TinyMUD . UberMUD, UnterMUD i MOO es van inspirar en TinyMUD però no són descendents directes.

Hourglass 
La primera versió de Hourglass va ser escrita per Yehuda Simmons i més tard per Daniel James per a Avalon: The Legend Lives, que es va estrenar el 1989 a l'últim dels mega londinencs MUD Meets amb el nom adequat de Adventure '89  i inicialment allotjat al sistema IOWA. Escrit inicialment en llenguatge assemblador ARM a l’ Arquimedes 440 de gla, el 1994 va fer el salt del venerable Arquimedes a Debian Linux a la PC i posteriorment a Red Hat on, a part de passar a Ubuntu, ha romàs des de llavors. Una versió antiga de Hourglass també va ser portada al PC, anomenada Vortex, per Ben Maizels el 1992.

Tot i que està escrit específicament per a Avalon: The Legend Lives, va continuar generant diversos jocs, inclòs Avalon: The First Age, que es va desenvolupar des del 1999 fins al 2014. L'ara desapareguda Age of Thrones ( 1996) i, sobretot , Achaea, Dreams of Divine Lands (Somnis de terres divines) va començar la vida a Vortex abans de passar al seu propi motor Rapture El rellotge de sorra es continua desenvolupant a partir del 2016 i Avalon: The Legend Lives té actualment 2.901.325 paraules escrites i 2.248.374 línies de codi de joc (amb 2.417.900 instruccions). El joc original va arribar a la 1 KB el 1989, en comparació amb 102 GB al gener del 2016.

LPMud 
El 1989, LPMud va ser desenvolupat per Lars Pensjö (d’aquí el LP a LPMud). Pensjö havia estat un àvid jugador de TinyMUD i AberMUD i volia crear un món amb la flexibilitat de TinyMUD i el joc d’AberMUD. Per aconseguir-ho, va escriure el que es coneix actualment com una màquina virtual, que anomenava controlador LPMud, que utilitzava el llenguatge de programació LPC de tipus C utilitzat per crear el món del joc. L'interès de Pensjö per LPMud finalment va disminuir i el desenvolupament va ser continuat per altres com Jörn "Amylaar" Rennecke, Felix "Dworkin" Croes, Tim "Beek" Hollebeek i Lars Düning. A principis dels anys noranta, LPMud era una de les bases de codis MUD més populars. Entre els descendents de l'LPMud original s'inclouen MudOS, DGD, SWLPC, FluffOS i el llenguatge de programació Pike, aquest darrer treball del desenvolupador de llarga data LPMud Fredrik "Profezzorn" Hübinette.

DikuMUD 
El 1990, el llançament de DikuMUD, que es va inspirar en AberMUD, va provocar una explosió virtual de MUDs hack and slash basats en el seu codi. DikuMUD va inspirar nombroses bases de codis derivades, incloent CircleMUD, Merc, ROM, SMAUG i GodWars. L'equip original de Diku estava format per Sebastian Hammer, Tom Madsen, Katja Nyboe, Michael Seifert i Hans Henrik Staerfeldt. DikuMUD va tenir una influència clau en l'evolució primerenca del gènere MMORPG, amb EverQuest (creat per l’avid jugador de DikuMUD Brad McQuaid  ) que mostrava un joc semblant a Diku que els desenvolupadors de Verant havien de fer una declaració jurada que no existia cap codi DikuMUD real. incorporat.

Simutronics 
El 1987, David Whatley, que havia interpretat anteriorment Scepter of Goth i Island of Kesmai, va fundar Simutronics amb Tom i Susan Zelinski. El mateix any van demostrar un prototip de GemStone a GEnie . Després d'una breu instància de GemStone II, GemStone III es va llançar oficialment el febrer de 1990. GemStone III va estar disponible a AOL el setembre de 1995, seguit del llançament de DragonRealms el febrer de 1996. A finals de 1997 GemStone III i DragonRealms havien esdevingut el primer i el segon joc més jugats a AOL.

Joc 
El MUD típic descriurà al jugador la sala o àrea en què es troba, llistant els objectes, jugadors i personatges no jugadors (PNJ) de la zona, així com totes les sortides. Per dur a terme una tasca, el jugador introduïa una ordre de text com ara agafar poma o atacar drac. El moviment al voltant de l'entorn del joc es realitza generalment introduint la direcció (o una abreviatura d’aquesta) en què el jugador vol moure’s, per exemple, escrivint cap al nord o simplement n provocaria que el jugador sortís de l’àrea actual pel camí cap al nord.

Els clients MUD solen contenir funcions que faciliten la realització de determinades tasques dins d’un MUD, per exemple, botons d’ordres en què podeu fer clic per moure’s en una direcció determinada o recollir un element. També hi ha eines disponibles que afegeixen macros activades per tecles ràpides als clients de telnet i MUD, que donen al jugador la possibilitat de moure’s pel MUD mitjançant les tecles de fletxa del seu teclat, per exemple.

Estil 
Tot i que hi ha hagut moltes variacions en l'enfocament general, en el joc i en les funcions dels MUD, s'han format alguns subgrups diferents que es poden utilitzar per ajudar a classificar diferents mecàniques de jocs, gèneres de jocs i usos diferents del joc .

Hack and slash MUDs 
Potser l'enfocament més comú del disseny de jocs als MUD és emular vagament l'estructura d’una campanya de Dungeons & Dragons centrada més en la lluita i l’avanç que en el joc de rol. Quan aquests llots restringeixen l' jugador mata a favor de l' jugador contra entorn de els conflictes i les missions, que s'etiqueten tallar i tajar MUD. Això es pot considerar especialment apropiat, ja que, a causa de la naturalesa basada en sala dels MUD tradicionals, el combat a distància sol ser difícil d’implementar, cosa que provoca que la majoria dels MUD equipin els personatges principalment amb armes de combat proper. Aquest estil de joc també es va referir històricament al gènere MUD com a "jocs d'aventures", però els videojocs en general han desenvolupat un significat de " joc d'aventures " que està molt en desacord amb aquest ús.

MUD de jugador contra jugador 
La majoria dels MUD restringeixen el combat entre jugadors i jugadors, sovint abreujat com a PK (Player Killing). Això s’aconsegueix mitjançant restriccions codificades i diverses formes d’intervenció social. Els MUD sense aquestes restriccions es coneixen habitualment com a PK MUD . Tenint això un pas més MUD són dedicats exclusivament a aquest tipus de conflicte, anomenats MUD PK purs, el primer dels quals era el Genocidi en 1992. Idees Genocidi ' van ser influents en l'evolució de l' jugador contra jugador de el joc en línia.

Interpretació de MUDs 
Els MUD de rol, generalment abreujats com a MUD de RP, animen o fan complir que els jugadors interpretin el paper dels seus personatges en tot moment. Alguns RP MUD proporcionen un entorn de joc immersiu, mentre que d'altres només proporcionen un món virtual sense elements de joc. Els MUD on s’aplica el joc de rol i el món del joc està fortament modelat per ordinador, de vegades es coneixen com a MUD intensius en jocs de rol o RPIMUD  En molts casos, els MUD de jocs de rol intenten diferenciar-se dels tipus de hack i slash, deixant caure el nom "MUD" completament i, en lloc d'això, utilitzen MUX (Multi-User Experience) o MUSH (Multi-User Shared Hallucination).

MUDs socials 
Els MUD socials fan èmfasi en els elements del joc a favor d’un entorn dissenyat principalment per socialitzar. Es diferencien dels parlants conservant elements més enllà del xat en línia, normalment la creació en línia com a activitat de la comunitat i algun element del joc de rol. Sovint, aquests MUD tenen contingents definits àmpliament de socialitzadors i jugadors de rol. El programari de servidor de la família TinyMUD, o MU *, s’utilitza tradicionalment per implementar MUD socials.

Talkers 
Una variant MUD menys coneguda és el talker, una varietat d'entorns de xat en línia basats normalment en programari de servidor com ew-too o NUTS. La majoria dels primers parlants d'Internet eren LPMuds, amb la majoria de la maquinària de joc complexa eliminada, deixant només les ordres de comunicació. El primer parlant d’Internet va ser Cat Chat el 1990.

MUD educatius 
Aprofitant la flexibilitat del programari del servidor MUD, alguns MUD estan dissenyats amb finalitats educatives en lloc de jugar o xatejar. Alguns consideren MicroMUSE  el primer MUD educatiu, però es pot argumentar que no va estar complet fins al 1994, cosa que convertiria Diversity University del 1993 en el primer MUD educatiu. El mitjà MUD es presta de manera natural als enfocaments pedagògics d’ aprenentatge constructivista. El Mud Institute (TMI) va ser un LPMud obert el febrer de 1992 com a lloc de trobada de persones interessades a desenvolupar LPMud i a ensenyar LPC després que quedés clar que Lars Pensjö havia perdut l’interès pel projecte. TMI es va centrar tant en el controlador LPMud com en la biblioteca, el controlador va evolucionar cap a MudOS, el TMI Mudlib mai no va ser llançat oficialment, però va influir en el desenvolupament d'altres biblioteques.

MUD gràfics 
Un MUD gràfic és un MUD que utilitza gràfics per ordinador per representar parts del món virtual i els seus visitants. Un primer MUD gràfic destacat va ser Habitat, escrit per Randy Farmer i Chip Morningstar per Lucasfilm el 1985. Els MUD gràfics requereixen que els jugadors descarreguin un client especial i les obres d'art del joc. Van des de simplement millorar la interfície d’ usuari fins a simular mons en 3D amb relacions espacials visuals i aparences d’ avatar personalitzades.

Jocs com Meridian 59, EverQuest, Ultima Online i Dark Age of Camelot eren anomenats rutinàriament MUD gràfics en els seus primers anys. RuneScape estava pensat originalment per ser un MUD basat en text, però els gràfics es van afegir molt aviat en el seu desenvolupament. No obstant això, amb l'augment de la potència de càlcul i la connectivitat a Internet a finals dels anys noranta, i el canvi del joc en línia al mercat massiu, el terme "MUD gràfic" va caure en desgràcia, sent substituït per MMORPG, Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, un terme encunyat per Richard Garriott el 1997.

Desenvolupament 
Dins de la infraestructura tècnica d'un MUD, un mudlib (concatenació de la "biblioteca MUD") defineix les regles del món del joc. Alguns exemples de mudlibs són Ain Soph Mudlib, CDlib, Discworld Mudlib, Lima Mudlib, LPUniversity Mudlib, MorgenGrauen Mudlib, Nightmare Mudlib i TMI Mudlib .

Comunitat 
La història de MUD s'ha conservat principalment a través de llocs i blocs de la comunitat i no a través de fonts principals amb fama periodística. A finals de la dècada de 1990, un lloc web anomenat The Mud Connector ha servit com a dipòsit central i seleccionat per a MUD actius. El 1995, The Independent va informar que més de 60.000 persones jugaven regularment a uns 600 MUD, en comparació amb els 170 MUD de tres anys abans. The Independent també va assenyalar diferents patrons de socialització dins de les comunitats MUD. Seraphina Brennan de Massively va escriure que la comunitat MUD estava "en decadència" a partir del 2009.

Sherry Turkle va desenvolupar una teoria que l'ús constant (i en molts casos, l'ús excessiu) de MUD permet als usuaris desenvolupar diferents personalitats en els seus entorns. Utilitza exemples, que es remunten als MUD basats en textos de mitjans dels anys noranta, que mostren estudiants universitaris que viuen simultàniament vides diferents a través de personatges en MUD separats, fins a tres alhora, tot fent tasques escolars. Els estudiants van afirmar que era una manera de "tancar" les seves pròpies vides durant un temps i passar a formar part d'una altra realitat. Turkle afirma que això podria presentar un problema d'identitat psicològic per als joves actuals.

" Una història sobre un arbre " és un petit assaig escrit per Raph Koster sobre la mort d'un jugador de LegendMUD anomenat Karyn, que planteja el tema de les relacions interhumanes en mons virtuals.

Les observacions del joc MUD mostren estils de joc que es poden classificar aproximadament. Els assolidors se centren en mesures concretes de l'èxit, com ara punts d'experiència, nivells i riquesa; Els exploradors investiguen tots els racons del joc i avaluen les diferents opcions mecàniques del joc; Els socialitzadors dediquen la major part de la seva energia a interactuar amb altres jugadors; i després hi ha Killers que se centren en interactuar negativament amb altres jugadors, si es permet, matar els altres personatges o frustrar el seu joc. Pocs jugadors només juguen d'una manera o juguen d'una manera tot el temps; la majoria presenten un estil divers. Segons Richard Bartle, "la gent hi va com a part del viatge d'un heroi — un mitjà per descobrir-se".

La investigació ha suggerit que diversos factors es combinen en els MUD per proporcionar als usuaris un sentit de la presència en lloc de simplement la comunicació.

Ús gramatical i termes derivats 
Com a substantiu, la paraula MUD s’escriu de manera diversa MUD, Mud i mud, segons el context. També s'empra com a verb, en anglès to mud significa 'jugar o interactuar amb un MUD' i mudding es refereix a l’acte de fer-ho. Un mudder és aquell que juga a MUD. També es creen regularment paraules compostes i portmanteaux com mudlist, mudsex i mudflation .

Vegeu també 
 MUD1
 MUD2
 Bartle Prova
 Entorn de desenvolupament integrat
 Economia virtual

Referències

Bibliografia addicional

Enllaços externs

Dipòsits de codi font 
 Erwin S. Andreasen : Inici de la competició MUD de 16k i altres recursos.
 MudBytes.net : dipòsit i discussió de codis MUD.

Recursos 
 The Mud Connector : extens portal de fang amb centenars de llistats de fang
 Principals llocs de MUD : llistats, ressenyes, fòrum de debat i classificacions de MUD per categories.
 MUDseek : motor de cerca personalitzat de Google que indexa llocs web relacionats amb MUD i MUD.
 Estadístiques de MUD : estadístiques de MUD.
 
 MUDbase
Gèneres de videojocs
Pàgines amb traduccions sense revisar